Honkasaaret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Honkasaaret (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,49, long 25,58), 
 Honkasaaret (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,61, long 27,86), 
 Honkasaaret (ö i Södra Savolax, Pieksämäki), 
 Honkasaaret (ö i Kajanaland), 
 Honkasaaret (ö i Mellersta Finland), Äänekoski, 
 Honkasaaret (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,58, long 26,95), 
 Honkasaaret (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,31, long 26,51), 
 Honkasaaret (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,27, long 26,70), 
 Honkasaaret (ö i Norra Savolax, Inre Savolax), 
 Honkasaaret (ö i Norra Karelen, Pielisen Karjala), 
 Honkasaaret (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,21, long 25,95), 
 Honkasaaret (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,19, long 26,17), 
 Honkasaaret (ö i Birkaland), Tammerfors, 
 Honkasaaret (ö i Norra Österbotten), Koillismaa, 
 Honkasaaret (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,34, long 28,78), 
 Honkasaaret (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,07, long 29,41), 
 Honkasaaret (ö i Norra Savolax, Kuopio), 
 Honkasaaret (ö i Norra Karelen, Joensuu), 

Robotskapade Finlandförgreningar